Nescopeck bezeichnet:

 Nescopeck Mountain, Bergrücken in Pennsylvania
 Nescopeck (Pennsylvania), eine Ortschaft im Luzerne County, Pennsylvania
 Nescopeck Township, eine Verwaltungseinheit im Luzerne County, Pennsylvania
 Nescopeck State Park, ein State Park im Luzerne County, Pennsylvania
 Nescopeck Creek, einen Fluss im Luzerne County, Pennsylvania